Lotte er et pigenavn, der er afledt af Charlotte, der igen er afledt af drengenavnet Charles. Omkring 7.955 danskere bærer i 2008 navnet Lotte ifølge Danmarks Statistik.

Kendte personer med navnet 
 Lotte Merete Andersen – dansk skuespiller.
 Lotte Bundsgaard – tidligere folketingsmedlem og minister.
 Lotte Freddie – modeskribent og -redaktør og tidligere model
 Lotte Friis – tidligere dansk svømmer.
 Lotte Grigel – dansk håndboldspiller.
 Lotte Heise – dansk forfatter, foredragsholder, entertainer, skuespiller og tidligere fotomodel.
 Lotte Folke Kaarsholm – dansk journalist.
 Lotte Mejlhede – dansk journalist og studievært.
 Lise-Lotte Norup – dansk skuespiller og sanger.
 Lotte Salling – dansk børne- og fagbogsforfatter.
 Lotte Svendsen – dansk filminstruktør 
 Lotte Tarp – var en dansk skuespillerinde.

Anden anvendelse 
 Charlotte, North Carolina – USAs 20. største by.
 Lotte (Kreis Steinfurt) – By og kommune i Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Lotte (konglomerat) – Stort Sydkoreansk virksomhedskonglomerat
 Lottekorps - Et kvindeligt, ubevæbnet, militært hjælpekorps

Anvendelse i fiktion 
 Charlot og Charlotte

Pigenavne